Wielki Wschód Francji
 Wielki Wschód Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Wielki Wschód Ludów Rosji
 Wielki Wschód Masonerii Chilijskiej
 Wielki Wschód Narodowy Polski
 Wielki Wschód Polski